Todesfalle steht für:
 Todesfalle (Drama) (Deathtrap), Drama von Ira Levin (1978) 
 Todesfalle Tripolis, Alternativtitel von Romarei, das Mädchen mit den grünen Augen, deutscher Film von Harald Reinl (1958) 
 Todesfalle Highlands, britischer Film von Julian Gilbey (2011)

Siehe auch:
 Tödliche Falle